Acre puede referirse a:

 El acre (unidad de superficie), usada en agricultura, principalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos.
 Acre (Brasil), estado localizado en el noroeste del país.
 Acre (Israel), ciudad costera situada a orillas del Mar Mediterráneo.
 El río Acre o río Aquiry; río amazónico, cuyo curso discurre formando frontera primero entre Perú y Brasil, y luego entre Bolivia y Brasil, adentrándose después en este último país, donde tiene su mayor recorrido.
 La Guerra del Acre, conflicto limítrofe y bélico entre Bolivia y Brasil. 
 La República de Acre, breve Estado nacional surgido de la revolución acreana.
 La Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos (en inglés, ACRE, de Alliance of Conservatives and Reformists in Europe), partido político europeo.

Enlaces externos